Sergueï Sergueïevitch Teleguine - en russe :  et en  - (né le  à Tcheliabinsk en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Traktor Tcheliabinsk, il rejoint les équipes de jeunes du Iougra Khanty-Mansiïsk. Il débute dans la MHL avec les Mamonty Iougry en 2018. Il passe professionnel dans la VHL avec le Iougra en 2019. Il découvre la KHL avec le Traktor Tcheliabinsk en 2020.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il obtient quelques sélections en équipe nationale moins de 20 ans. Il participe aux Jeux olympiques de 2022.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2018-2019 || Mamonty Iougry || MHL || 51|| 1|| 6|| 7|| 36|| 14|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 2019-2020 || Mamonty Iougry || MHL || 7|| 1|| 1|| 2|| 6|| 1|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2019-2020 || Iougra Khanty-Mansiïsk || VHL || 41|| 2|| 4|| 6|| 16|| 9|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2020-2021 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 44|| 3|| 7|| 10|| 16|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2020-2021 || Tchelmet Tcheliabinsk || VHL || 7|| 0|| 2|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 46|| 2|| 6|| 8|| 12|| 15|| 2|| 2|| 4|| 7
|-
| 2022-2023 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 58|| 5|| 17|| 22|| 26|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2022 || align="left"| Jeux olympiques || 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"|  Médaille d'argent

Notes et références 

Naissance à Tcheliabinsk
Défenseur de hockey sur glace
Naissance en septembre 2000
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Médaillé d'argent olympique du Comité olympique de Russie
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur du Tchelmet Tcheliabinsk
Joueur du Traktor Tcheliabinsk